Ива́н Никола́евич Тара́нов () — российский футболист, защитник. Выступал за молодёжную сборную России.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы города Прохладный. Позже продолжил обучение в спортивном интернате новороссийского «Черноморца», в котором провел два года. В 2001 году заключил контракт с московским ЦСКА. Вызывался в юношескую сборную России. Впервые сыграл за основной состав ЦСКА 29 марта 2003 года в матче против «Зенита», в рамках 1/16 Кубка премьер-лиги. В сезоне 2005 года получил вызов в молодёжную сборную, в которой дебютировал 7 октября 2005 года в матче против Люксембурга. В сезоне 2006 года провёл за ЦСКА 20 матчей. Первый гол Таранова в составе армейцев, забитый 27 июня 2007 года в рамках 1/16 Кубка России в ворота калининградской «Балтики» оказался победным. В 2007 году, перед матчем со сборной Македонии, был вызван в национальную команду, однако на поле так и не вышел. В общей сложности за ЦСКА провёл 44 матча, забил 1 гол.

В январе 2008 года заключил пятилетний контракт с самарским клубом «Крылья Советов». Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. В Премьер-Лиге провёл 131 игру, забил 5 мячей. В июле 2014 года стал капитаном «Крыльев Советов». 6 июня 2018 объявил об уходе из клуба.

Статистика

Достижения 
 ЦСКА
 Чемпион России (2): 2005, 2006
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2007
 Обладатель Кубка России (2): 2005/06, 2007/08
 Обладатель Суперкубка России: 2007
 Обладатель Кубка Первого Канала: 2007

Семья

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Крыльев Советов»
 Профиль на сайте «Краснодара»

Футболисты России
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар»